64-тите награди Златен глобус () се провеждат на 15 януари 2007 година. Номинациите са обявени на 14 декември 2006 година. Уорън Бийти получава награда за цялостен принос.

Множество номинации

Награди и номинации по категория

Кино

Телевизия

Външни препратки 
 Официален сайт на наградите Златен глобус
 64-ти награди Златен глобус в IMDb

Златен глобус
2007 година
2007 година в Северна Америка